Norwich kan henvise til:

Stednavne

Canada 
 Norwich (Ontario) – kommune i Oxford County, Ontario

Storbritannien 
 Norwich – by i Norfolk, England
 Norwich City F.C. – fodboldklub

USA 
 Norwich (Connecticut) – by i New London County, Connecticut
 Norwich (Kansas) – by i Kingman County, Kansas
 Norwich (New York) – by i Chenango County, New York
 Norwich (Ohio) – landsby i Muskingum County, Ohio
 Norwich (Vermont) – by i Windsor County, Vermont

Se også 
 Norwich Township
 Norwich Terrier